Antonio González-Barros (Palamós, 1961), empresari fundador i president d'Intercom des del 1995 
 Antonio González Batista (Barcelona, 1925 - Madrid, 1999), cantant i guitarrista català de flamenc
 Antonio González Flores (Madrid, 1961 - 1995), actor, compositor i cantant espanyol 
 Antonio González Gómez (Puerto de la Cruz, 1968), jugador canari de futbol 
 Antonio González González (Realejo Alto, Canàries, 1917 - 2002), bioquímic espanyol 
 Antonio González Izquierdo (Santander, Espanya 1969), jugador d'hoquei sobre herba càntabre 
 Antonio González Pacheco (Aldea del Cano, Càceres, 1946), membre de la policia franquista
 Antonio González Rodríguez (Albacete, 1982), futbolista castellanomanxec 
 Antonio José González Santos (Sevilla, 1972), futbolista andalús que ocupa la posició de defensa 
 Antonio González Triviño (Tetuan, Protectorat Espanyol al Marroc, 1951), polític espanyol 
 Antonio González Velázquez (Madrid, 1723 - 1794), pintor espanyol